Gibraltar Open 2022 – czternasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2021/2022. Turniej ten rozegrany został w dniach 24-26 marca 2022 w Europa Sports Complex w Gibraltarze.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 50 000 
II miejsce: £ 20 000 
Półfinalista: £ 6 000 
Ćwierćfinalista: £ 5 000 
Ostatnia 16: £ 4 000 
Ostatnia 32: £ 3 000 
Ostatnia 64: £ 2 000 

Pula nagród: £ 251 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 119, 101  Stuart Bingham
 140, 112, 109, 103, 102  Ricky Walden
 139  Zhou Yuelong
 138, 103  Zhang Anda
 135  Noppon Saengkham
 133, 123, 119, 112  Ding Junhui
 132, 117, 114, 114, 101  Jimmy Robertson
 132, 117, 108, 100, 100  Kyren Wilson
 132  James Cahill
 130, 112, 108, 102  Lü Haotian
 126, 112  John Higgins
 126  Soheil Vahedi
 122  Tom Ford
 122  Jak Jones
 120  Matthew Stevens
 119, 103  Jack Lisowski
 119  Zhao Xintong
 118  Thepchaiya Un-Nooh
 117, 117, 105, 100  Jordan Brown

 116  Jamie Jones
 114, 102, 100  Ben Hancorn
 114  Lee Walker
 113  Dominic Dale
 112, 102  Neil Robertson
 109  Gao Yang
 106  Joe Perry
 105, 104  Mark Allen
 105  David Grace
 104, 101, 100  Yuan Sijun
 104, 100  Ben Woollaston
 104  Louis Heathcote
 104  Mitchell Mann
 103  Luca Brecel
 103  Zhou Yuelong
 102  Ashley Hugill
 102  Robbie Williams
 101  Ross Muir

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wst.tv

Gibraltar Open
2022 w Europie
Gibraltar w XXI wieku
2022 w snookerze